Крутишка:

Реки
 Крутишка (приток Оби) — в Алтайском крае
 Крутишка (приток Алеуса) — в Новосибирской области
 Крутишка (приток Ини) — в Новосибирской области
 Крутишка (приток Исети) — в Курганской области
 Крутишка (приток Суери) — в Курганской области

Населённые пункты
 Крутишка — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Крутишка — село в Черепановском районе Новосибирской области.